TJH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Toyooka (Giappone)